BG je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Bolgarijo.
 kratica za brigadni general
 kratica za Backgammon
 avtomobilska oznaka za Beograd

Glej tudi 

Kratice